Драсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 24 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 237,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Драсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Драсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна